Pogoń Women Szczecin – nieistniejący już kobiecy klub piłkarski ze Szczecina. Powstał w 2002 roku jako TKKF Gryf Szczecin, rozpoczynając grę od rozgrywek II ligi. W 2007 roku zespół awansował do I ligi, a w 2010 roku nastąpił historyczny awans do Ekstraligi. W tym samym roku drużyna zmieniła również nazwę na Pogoń Women Szczecin. Trzykrotny finalista Pucharu Polski. Klub rozpadł się w marcu 2013 roku, z powodów finansowych nie przystąpił do rozgrywek.

Sukcesy 
 awans do Ekstraligi (debiut w sezonie 2010/11)
 finalista Pucharu Polski:
 sezon 2008/09 
 sezon 2009/10 
 sezon 2010/11

Zawodniczki

Przypisy 

 
Kobiece kluby piłkarskie w Polsce